Петар Павловић се може односити на двојицу властелина из породице Павловића која је имала поседе у источним деловима краљевине Босне током прве половине XV века:
Петар I Павловић (1415-1420), војвода
Петар II Павловић (1450-1463), војвода

Односи се и на:
Петар Павловић (геолог) (1864-1938), српски геолог.
Петар Павловић (фудбалер) (1987), српски фудбалер.